NVision может означать:

Наименования торговых марок 
 Nvision — отдельное мероприятие, организованное компанией NVIDIA для рекламы обработки визуальной информации;
 NVision Group — российский системный интегратор и разработчик ИКТ-решений и услуг для предприятий различных отраслей.